Ꚍ ꚍ (тве) - кирилична літера, яка використовувалася в старих абхазькій та осетинській мовах.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Twe